Baarwiese ist ein deutscher Ortsname:

 Baarwiese, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, ab 1945: Barwiny, untergegangener Ort in der Gmina Małdyty, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Baarwiese, Kreis Osterode, Ostpreußen, ab 1945: Staszkowo, untergegangener Ort der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen